Gazelle steht für:
 Gazelle, verschiedene, mehr oder weniger verwandte Tierarten aus der Familie der Hornträger
 Gazellenartige, Gazellen im weiteren Sinne (Antilopini), eine übergeordnete Gruppe (Tribus) innerhalb der Hornträger 

Fahrzeughersteller:
 Gazelle Sports Car Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Koninklijke Gazelle, niederländischer Hersteller von Fahrzeugen, insbesondere bekannt für Fahrräder
 La Gazelle, eine französische Automarke

Fahrzeuge:
 Gazelle, frühes Auto (1904) des Unternehmens Polyphon-Musikwerke AG, später Dux (Automobilhersteller)
 GAZelle, Kleintransporter des russischen Herstellers GAZ
 Nissan Gazelle, Automodell der Marke Nissan
 Singer Gazelle, Automodell der Marke Singer

Schiffe:

 Gazelle-Klasse, Kreuzer-Bauserie der kaiserlichen Marine
 Gazelle, Flottentender der Kriegsmarine, siehe M 135 (Schiff, 1919)

Weiteres:
 Gazelle (Pipeline), eine Erdgaspipeline in Tschechien
 Gazelle (Webbrowser), ein von Microsoft für 2010 angekündigter Webbrowser
 Gazelle (Zeitschrift), multikulturelles Frauenmagazin
 Gazelle, ehemaliges österreichisches Textilunternehmen, welches seit 2006 zu Huber Tricot gehört
 Gazelle, französischer Hubschraubertyp, siehe Aérospatiale SA 341/342
 Gazelle, österreichische Lokomotive, siehe KFNB Ib
 Gazelle FC, Fußballverein aus N’Djamena, Tschad
 Gazelle-Halbinsel, Papua-Neuguinea
 Operation Gazelle, israelische Militäroperation auf dem Sinai während des Jom-Kippur-Krieg (1973)
 Polizeiruf 110: Die Gazelle, deutscher Kriminalfilm
 Gazelle SG, Insektizid mit dem Wirkstoff Acetamiprid

Siehe auch: 
 Gazela (Begriffsklärung)
 Gasel (Begriffsklärung)
 Gazella